L'exégète peut faire référence à :
la qualification d'un bibliste, spécialiste de l'exégèse ;
L'auteur d'une exégèse ;
Et en particulier l'exégète d'Athènes.